Baby Boom eller babyboom kan avse

 Babyboom – en tillfällig topp i antalet födda barn
 Babyboom (TV-serie) – en svensk TV-serie
 Baby Boom (sång) – en låt av Magnus Uggla
 Baby Boom (film) – en amerikansk film från 1987
 Babyboomgenerationen – personer födda mellan cirka 1946 och 1964